O termo Luís de Orléans e Bragança pode referir-se a:

 Luís Maria Filipe de Orléans e Bragança (1878—1920), filho de D. Isabel de Bragança, Princesa Imperial do Brasil. Foi Príncipe Imperial do Brasil, após a renúncia do irmão, D. Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança;
 Luís Gastão Antônio de Orléans e Bragança (1911—1931), filho do precedente. Príncipe do Brasil e Príncipe Imperial do Brasil após a morte da Princesa Isabel.
 Luís Gastão de Orléans e Bragança (1938-2022), neto do primeiro e atual chefe da Casa Imperial Brasileira.
Outros:
 Luís Gastão de Saxe-Coburgo-Gota (1870-1942), filho mais novo da Princesa Leopoldina do Brasil, segunda filha do Imperador D. Pedro II. Príncipe de Saxe-Coburgo-Gota e Duque de Saxe.

Desambiguação